Vanmanenia — рід коропоподібних риб родини Gastromyzontidae. Рід поширений у прісних водоймах у Китаї та Південно-Східній Азії.

Види 
Рід містить 18 видів
 Vanmanenia caldwelli Nichols, 1925
 Vanmanenia caobangensis V. H. Nguyễn, 2005
 Vanmanenia crassicauda Kottelat, 2000
 Vanmanenia gymnetrus Yi-Yu Chen, 1980
 Vanmanenia hainanensis Yi-Yu Chen & C. Y. Zheng, 1980
 Vanmanenia homalocephala C. G. Zhang & Y. H. Zhao, 2000
 Vanmanenia lineata P. W. Fang, 1935
 Vanmanenia maculata W. J. Yi, E. Zhang & J. Z. Shen, 2014
 Vanmanenia marmorata Deng & Zhang, 2021
 Vanmanenia multiloba Đ. Y. Mai, 1978
 Vanmanenia nahangensis V. H. Nguyễn, 2005
 Vanmanenia pingchowensis P. W. Fang, 1935
 Vanmanenia serrilineata Kottelat, 2000
 Vanmanenia stenosoma Boulenger, 1901
 Vanmanenia striata Yi-Yu Chen, 1980
 Vanmanenia tetraloba Đ. Y. Mai, 1978
 Vanmanenia ventrosquamata Đ. Y. Mai, 1978
 Vanmanenia xinyiensis C. Y. Zheng & Yi-Yu Chen, 1980

Примітки 

Коропоподібні
Роди риб